Winry Rockbell est l'un des personnages principaux du manga Fullmetal Alchemist.

Manga 
Winry est l'amie d'enfance d'Ed et Al. Elle se dispute très souvent avec Ed, au grand désespoir d'Al.

Ses parents étaient docteurs et avaient été réquisitionnés par l'armée lors de la Guerre d'Ishval. Ils soignaient les blessés sans distinction de camp, ce qui leur valut d'être respecté de tous, y compris les habitants d'Ishval. Ils furent malheureusement tués par Scar, qui venait juste de reprendre connaissance après avoir reçu leurs soins, devenu complètement fou quand à la place de son bras il a vu celui de son frère. Depuis ce jour, Winry a été élevée par sa grand-mère paternelle, Pinako Rockbell, une célèbre fabricante d'auto-mails.

Winry est une passionnée de mécanique et fait bien comprendre à Ed, à grand renfort de coup de clé anglaise, que ses bijoux ne doivent pas être abîmés. Malgré cette apparence violence, elle s'inquiète beaucoup pour Ed et Al. En effet, si ceux-ci ne lui disent pas grand-chose sur leurs aventures, elle se rend bien compte qu'ils se mettent en danger pour atteindre leur objectif. Dans le volume 12, elle se rend compte de ses sentiments pour Edward. Elle ne les avoue pas souvent mais quand elle le fait, Edward ne l'entend pas. Néanmoins, les sentiments qu'elle a envers lui sont réciproques. Dans le dernier Tome, on la voit avec Edward, ils sont parents de deux enfants.

Anime 
Dans le premier anime, ce n'est pas Scar le meurtrier des parents de Winry mais le Colonel Mustang qui a été forcé par ses supérieurs. Ce dernier en sera d'ailleurs très troublé et c'est pour cette raison qu'il découvre les frères Elric et leur « erreur » car il se rendait à Resembool pour s'excuser auprès de Mamie Pinako et Winry.
Mais dans le manga et le nouvel animé, le réel tueur des parents de Winry est Scar : un ancien patient de ses parents qui l'avaient soigné.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Mécanicien de fiction